Чердас Барус (; ) — индонезийский шахматист, гроссмейстер (2003).

В составе сборной Индонезии участник семи Олимпиад (1984, 1988—1990, 1994—1996, 2000—2002) и четырёх командных чемпионатов Азии (1987, 1993—1999).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 
Шахматисты Индонезии